Роменец, Василий Власьевич (1889—1957) — матрос, революционер.
 Романец, Владимир Андреевич (1926—2018) — российский металлург, автор процесса Ромелт.
 Романец, Владимир Андреевич (1926—1998) — украинский психолог.

 Роменец (река) — река на Украине.